Dnopolje je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Donjeg Lapca, Ličko-senjska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 158 stanovnika te 74 obiteljskih kućanstava.

Poznate osobe 
Milan Đukić, hrvatski političar

Izvori

Naselja u sastavu Općine Donji Lapac